Кантрисајд има више значења:
 Кантрисајд (Вирџинија)
 Кантрисајд (Илиноис)
 Кантрисајд (Канзас)